Das Wesen des Christentums ist der Titel eines Werkes von

 Ludwig Feuerbach (1804–1872), s. Das Wesen des Christentums (Feuerbach)
 Adolf von Harnack (1851–1930)
 Emanuel Hirsch (1888–1972)